Séptimo Día puede referirse a:
Séptimo día (programa de televisión colombiano): programa de tv colombiano.
Séptimo día (programa de televisión uruguayo): programa de televisión uruguayo de Teledoce en emisión estrenado en 2019.
Séptimo día (programa de televisión mexicano) programa de televisión de origen mexicano.